Могох — название населённых пунктов в России:
 
 Могох — село в Гергебильском районе Дагестана.
 Могох — село в Шамильском районе Дагестана.